Het WTA-tennistoernooi van Palermo (officieel Internazionali Femminili di Tennis di Palermo) van 2010 vond plaats van 12 tot en met 18 juli 2010 in de Italiaanse stad Palermo. Het was de 23e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

In het enkelspel versloeg de als vijfde geplaatste Estische Kaia Kanepi in de finale de als eerste geplaatste Italiaanse Flavia Pennetta in twee sets. Het was de eerste enkelspeltitel in de carrière van Kanepi, nadat zij eerder al twee finales verloor.

In het dubbelspel won het ongeplaatste Italiaanse duo Alberta Brianti en Sara Errani het toernooi nadat zij in de finale het eveneens ongeplaatste duo Jill Craybas en Julia Görges in twee sets hadden geklopt.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale 

| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Anna-Lena Grönefeld
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=1
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Arantxa Rus
| RD1-score07-1=60
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= Alberta Brianti
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Tsvetana Pironkova
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Anna Floris
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=64
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Jill Craybas
| RD1-score11-1=712
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Akgul Amanmuradova
| RD1-score12-1=610
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Maria Elena Camerin
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Corinna Dentoni
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Martina Caregaro
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Julia Görges
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1/WC
| RD2-team01= F Pennetta
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= R Voráčová
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= N Llagostera Vives
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=9
| RD2-team04= A Brianti
| RD2-score04-1=62
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= T Pironkova
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= J Craybas
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= C Dentoni
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= J Görges
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1/WC
| RD3-team01= F Pennetta
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= N Llagostera Vives
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= J Craybas
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= J Görges
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1/WC
| RD4-team01= F Pennetta
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= J Görges
| RD4-score02-1=0
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3= 
}}

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Kaia Kanepi
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Rossana de los Ríos
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ioana Raluca Olaru
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=LL
| RD1-team04= Anastasia Pivovarova
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Mirjana Lučić
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3=79
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Pauline Parmentier
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=67
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Marija Koryttseva
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= Sara Errani
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=7
| RD1-team09= Arantxa Parra Santonja
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Maša Zec Peškirič
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= '''Romina Oprandi
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2= 
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Karolina Šprem
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=r
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Zuzana Kučová
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Palermo 2010
Palermo